Мухаммедмурад (Мухамметмырат) Ходжалиевич Айдогдыев () — туркменский государственный деятель.

Родился в 1967 году.

Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности  инженер-механик (1992). Работал начальником смены аммиачного цеха Туркменского завода азотных удобрений.

С 1996 года по 2014 год в производственном объединении «Марыазот»: мастер смены, начальник смены,  заместитель начальника, начальник аммиачного цеха, заместитель директора по производству — главный инженер производственного объединения.

С 2014 года заместитель председателя, с 26.12.2015 врио председателя, 28.02.2016 — 12.05.2017 — председатель Государственного концерна «Туркменхимия».

С 12.05.2017 — заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам промышленности (сменил на этом посту скоропостижно умершего Батыра Эрешова).

Постановлением Президента от 26.01.2018 назначен генеральным директором Гарлыкского калийного горно-обогатительного комбината Государственного концерна «Туркменхимия».

Примечания

Источники 
 Айдогдыев, Мухаммедмурад
 

Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана